Алан Гелфріч, Алан Бун Гелфріч (англ. Alan Boone Helffrich; нар. 7 серпня 1900 — пом. 3 лютого 1994) — американський легкоатлет.

 2290 Гелфріч (2290 Helffrich) — астероїд головного поясу.